Чемпіонат Миколаївської області з футболу 2019 року виграла «Варварівка» (Миколаїв).

МФК «Первомайськ» також виступав в аматорському чемпіонаті України 2018/19 та 2019/20.

Перший раунд

Група «Північ» 

|}</onlyinclude>

Джерело: "Чемпионат Николаевской области 2019 Высшая лига Группа «Север»". Footballfacts.ru.

Примітки
 позначкою * відзначена команда, яка вийшла до наступного раунду

Група «Центр» 

|}</onlyinclude>

Джерело: "Чемпионат Николаевской области 2019 Высшая лига Группа «Центр»". Footballfacts.ru.

Примітки
 позначкою * відзначена команда, яка вийшла до наступного раунду

Група «Південь» 

|}</onlyinclude>

Джерело: "Чемпионат Николаевской области 2019 Высшая лига Группа «Юг»". Footballfacts.ru.

Примітки
 позначкою * відзначена команда, яка вийшла до наступного раунду

Група «Схід» 

|}</onlyinclude>

Джерело: "Чемпионат Николаевской области 2019 Высшая лига Группа «Восток»". Footballfacts.ru.

Примітки
 позначкою * відзначена команда, яка вийшла до наступного раунду

Другий раунд 

|}</onlyinclude>

Джерело: "Чемпіонат Миколаївської області 2019". Footboom.

Примітки
 позначкою * відзначений чемпіон;
 позначкою ** позначена команда, яка знялася по ходу турніру

Посилання 

Спорт у Миколаївській області
2019 у Миколаївській області